Canas eller Cañas kan syfta på följande platser:

Geografi

Antarktis 

 Islote Cañas, ö,

Brasilien 

 Canas (kommun), São Paulo,

Costa Rica 

 Cañas (ort i Costa Rica), Guanacaste, Cantón de Cañas,

Frankrike 

 Cannes, stad och kommun i departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Mexiko 

 Cañas, Mexiko, ort, Sain Alto,

Spanien 

 Cañas (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Cañas (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja,